Centraal geleide economie, ook wel planeconomie genoemd, een staatkundig economisch beleid.
Planeconomie (discipline), een vakdiscipline.